Osoby o nazwisku Pontchartrain:
 Louis Phélypeaux, hrabia de Pontchartrain – francuski sekretarz stanu ds. marynarki i domu królewskiego (1690-1699) i kanclerz Francji (1699-1714)
 Jérôme de Phélypeaux (1674-1747), hrabia de Pontchartrain – francuski sekretarz stanu ds. marynarki i domu królewskiego (1693/99-1715)
 Nazwy geograficzne oraz miejsca nazwane imieniem hrabiego de Pontchartrain:
 Jezioro Pontchartrain – jezioro w stanie Luizjana w USA stanowiące północną granicę Nowego Orleanu
 Lake Pontchartrain Causeway – most prowadzący przez jezioro Pontchartrain o długości 38 422 m